Osoby noszące nazwisko Zafirow:
 Adałbert Zafirow (ur. 1969) – bułgarski piłkarz, trener piłkarski
 Iwan Zafirow (ur. 1947) – bułgarski piłkarz